Starmania – opera rock del 1976
 Starmania – talent show austriaco